Shiver Games — финская частная компания, занимающаяся разработкой компьютерных игр, основанная в 2010 году. Первая игра Shiver Games, Lucius, была выпущена в 2012 году под издательством Lace Mamba Global. Shiver Games базируется в Хельсинки, в ней работают три человека. Все сотрудники окончили игровую школу Outokumpu.

История 
Студия была основана в 2010 году тремя студентами которые прошли курс по программе обучения игровой индустрии Outokumpu. 

 Хейкки Пулккинен является художником и дизайнером. 
 Йоханнес Айкио является композитором, дизайнером и программистом.
 Алессандро Лоан является художником и дизайнером.

Первый проект 
Как говорят сами разработчики, они не знали чего сами хотели от игры: «Мы с Джоном придумывали всевозможные идеи, не имея определенного стиля или чего-то, что мы определенно хотели бы сделать. Мы стараемся сохранить простую игровую механику и логику, например, перенести объект из точки А в точку Б».

В один момент разработчикам пришла идея сделать главным героем ребенка размером с огнетушитель и добавить ему демонические способности, после этого процесс разработки начался, был добавлен сюжет, особняк и прочее.

Разработки рассказали также о том что прохождение курса по программированию было им в пользу «Игровая тренировка была идеальным местом для развития себя из ситуации, в которой мы находились в тот момент. У всех нас были разные способности, когда мы пришли в школу, и сама школа знала, как их учитывать, позволяя людям развиваться выше их собственного уровня. Школа также предложила огромное количество знаний о необходимом программном обеспечении, а также ценный опыт в более крупных совместных проектах».

Игры

Примечания

Ссылки 

 https://shivergames.com/ — официальный сайт